

Geografia 
Kuma: fiume della Russia europea meridionale, tributario del mar Caspio
 Kuma: altro nome del fiume Kovda, nella Russia europea settentrionale 
Kuma: fiume della Russia siberiana occidentale, affluente della Konda
Kuma: città del Giappone
Kuma: distretto del Giappone
Kuma: fiume del Giappone meridionale, tributario del Mare Yatsushiro

Altro 
 Kuma – personaggio immaginario della saga di videogiochi Tekken
 Kúma – Il Vuoto, regione astratta e disabitata del mondo immaginario di Arda, creato da J. R. R. Tolkien
 Kuma – incrociatore leggero giapponese in servizio durante la seconda guerra mondiale
 Kuma – asteroide della fascia principale